"Baños", que em Língua castelhana significa "banhos" (casas de banho), também pode ser:

 Baños, cidade equatoriana da província de Tungurahua
 Baños (distrito), distrito peruano do departamento de Huánuco
 Los Baños, cidade filipina da província de Laguna
 Venta de Baños, município espanhol de Castela e Leão
 Baños de Cerrato, localidade em Castela e Leão
 Baños de Montemayor, município espanhol da Estremadura
 Baños de Ebro, município espanhol do País Basco
 Baños de Rioja, município espanhol de La Rioja
 Baños de Molgas, município espanhol da Galiza
 Baños de Valdearados, município espanhol de Castela e Leão
 Baños de Tajo, município espanhol de Castela-Mancha
 Baños de Río Tobía, município espanhol de La Rioja
 Baños de la Encina, município espanhol da Andaluzia
 San Antonio de los Baños, município cubano de La Habana
 Segura de los Baños, município espanhol de Aragão
 Los Baños del Inca (distrito), município peruano do departamento de Cajamarca

Ver também
 Banho (desambiguação)

Desambiguações de topônimos